

Драчово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Драчово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область

Див. також 
 Драчево